Ganja (Azerbaijão) — a segunda maior cidade do Azerbaijão
 Ganja ou maconha  — Cannabis (psicotrópico)